Casalettesi – abitanti di Casaletto Ceredano
Casalettesi – abitanti di Casaletto Lodigiano
Casalettesi – abitanti di Casaletto Vaprio
Casalettesi – abitanti di Casaletto di Sopra